Кошаркашка лига Србије у сезони 2020/21. је петнаесто такмичење организовано под овим именом од оснивања лиге 2006. и то је први степен такмичења у Србији. Нижи ранг је Друга лига Србије.

Систем такмичења 
Први део лиге је бројао 16 екипа и играо се у 30 кола по двоструком бод систему. У њему су се надметали сви тимови који су обезбедили учешће у овој сезони Кошаркашке лиге Србије, изузев клубова који су били учесници првог ранга Јадранске лиге. Два првопласирана клуба на крају такмичења у оквиру првог дела лиге обезбедили су директан пласман у наредну сезону Друге Јадранске лиге. Два најлошије пласирана тима на крају такмичења у оквиру првог дела лиге наредне сезоне играју у Другој лиги Србије.

У другом делу се прикључило пет српских тимова који су учествовали у првом рангу Јадранске лиге и заједно са 3 првопласирана клуба из првог дела Кошаркашке лиге Србије су формирали Суперлигу Србије. Суперлига је бројала 8 клубова и првобитно је било замишљено да буде подељена у две групе са по 4 екипа. Такмичење унутар група требало је да се одвија по двокружном бод систему у 6 кола.

Даље, било је предвиђено да две првопласиране екипе из сваке групе учествују у завршном доигравању за титулу (плеј-офу) и да се у полуфиналу упарују по систему А1—Б2 и Б1—А2. Требало је да се полуфинални дуели играју на две, а финални на три добијене утакмице, а да се предност домаћег терена у плеј-офу утврђује на основу следећих критеријума: пласман у групи Суперлиге, па пласман у Првој Јадранској лиги, па пласман у Првој лиги Србије.

Међутим, крајем априла 2020. године измењене су пропозиције такмичења у Суперлиги. Донета је одлука да се укине такмичење по групама и да свих осам клубова такмичење почне од четвртфинала плеј-офа. Клубови су, сходно пласману, добили такмичарске бројеве од 1 до 8 и у четвртфиналу су били упарени по систему 1—8, 2—7, 3—6, 4—5. У полуфиналу су се састали победници парова 1 и 4, односно 2 и 3. Све серије плеј-офа су се играле на две добијене утакмице. Победник доигравања Суперлиге је добио титулу првака Србије.

Први део такмичења

Клубови у сезони 2020/21. 

Легенда:

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

Табела 

 

Легенда:

Статистички најбољи играчи

Суперлига Србије

Клубови у сезони 2020/21. 

Легенда:

Четвртфинале 
Први пар:

Други пар:

Трећи пар:

Четврти пар:

Полуфинале 
Први пар:

Други пар:

Финале

Статистички најбољи играчи

Резултати клубова КЛС у европским такмичењима

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт КЛС
 Кошаркашка лига Србије на сајту -{srbijasport.net}-

Кошаркашка лига Србије
Сезона 2020/21. у српској кошарци